Peter Eriksson – szwedzki polityk, działacz Partii Zielonych
 Peter Eriksson – szwedzki neurobiolog
 Peter Eriksson – szwedzki hokeista, medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich
 Peter Eriksson – szwedzki jeździec, medalista olimpijski
 Peter Eriksson – szwedzki trener